Карлсплац:
  — площадь в Айзенахе
 Карлсплац — площадь в Вене
  — площадь в Вуппертале
 Карлсплац — площадь в Праге
 Карлсплац — площадь в Мюнхене
  — площадь в Штутгарте
  — площадь в Хайдельберге

 Карлсплац — старое название площади  в Вуппертале